Carlomán es el nombre de varios reyes francos y germánicos:

Carlomán, hijo primogénito de Carlos Martel, tras un corto gobierno abdicó en su hermano Pipino el Breve;
Carlomán I, rey de los francos asociado con su hermano Carlomagno;
Carlomán de Baviera, rey de Baviera e Italia (hijo de Luis el Germánico);
Carlomán II, rey de Francia Occidental.